Кирил Кирилов може да се отнася за:

 Кирил Неделчев Кирилов (1864 – 1936), български офицер, генерал-майор от пехотата
 Кирил Александров Кирилов (1910 – 1987), български офицер, генерал-лейтенант от военновъздушните сили